Splieth ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Splieth (1877–1929), deutscher Bildhauer
 Heinrich Josef Splieth (1842–1894), deutscher Holz- und Bildschnitzer sowie Kunsthandwerker
 Wilhelm Andreas Hermann Splieth (1862–1901), deutscher Altertumsforscher und Kurator